San Adrián, Santo Adrián, San Adriano, Santo Adriano, San Adrianu, Sant Adrià, Santadriao, Santo Adrán, Santo Adrao, Santadrao o San Adrión hace referencia a varios artículos:

Lugares en España 
 San Adrián de Juarros, municipio y localidad de la provincia de Burgos;
 San Adrián de Verdes, parroquia del concejo de Coristanco, provincia de La Coruña;
 San Adrián de Veiga, parroquia del concejo de Ortigueira, provincia de La Coruña;
 San Adrián de Corme-Aldea, parroquia del concejo de Puenteceso, provincia de La Coruña;
 San Adrián de Castro, parroquia del concejo de Zas, provincia de La Coruña;
 Santo Adrián de Castro, lugar de la parroquia de San Adrián de Castro, concejo de Zas, provincia de La Coruña;
 San Adrián de Valdueza, localidad del municipio de Ponferrada, provincia de León;
 San Adrián del Valle, municipio y localidad de la provincia de León;
 La Losilla y San Adrián, localidad del municipio de Vegaquemada, provincia de León;
 Santo Adrián (Puebla del Brollón), lugar de la parroquia de A Pobra do Brollón, concejo de Puebla del Brollón, provincia de Lugo;
 Santo Adrián (Saviñao), lugar de la parroquia de Xuvencos, concejo de Saviñao, provincia de Lugo;
 San Adrián (Navarra), municipio y localidad de la Comunidad Foral de Navarra;
 Santo Adrián de Vilariño, parroquia del concejo de Cambados, provincia de Pontevedra;
 San Adrián de Calvos, parroquia del concejo de Fornelos de Montes, provincia de Pontevedra;
 San Adrián de Madriñán, parroquia del concejo de Lalín, provincia de Pontevedra;
 San Adrián de Moneixas, parroquia del concejo de Lalín, provincia de Pontevedra;
 San Adrián de Meder, parroquia del concejo de Salvatierra de Miño, provincia de Pontevedra;
 San Adrián de Cobres, parroquia del concejo de Vilaboa, provincia de Pontevedra;
 San Adriano (Castrillón), lugar de la parroquia de Naveces, concejo de Castrillón, Principado de Asturias;
 San Adrianu, lugar y parroquia del concejo de Grado, Principado de Asturias;
 San Adriano (Riosa), lugar de la parroquia de Riosa, concejo de Riosa, Principado de Asturias;
 Santo Adriano, concejo del Principado de Asturias;
 San Adriano (Tineo), lugar de la parroquia de La Barca, concejo de Tineo, Principado de Asturias;
 San Adrián de Besós, localidad y municipio de la provincia de Barcelona;
 Sant Adrià (Tremp), localidad del municipio de Tremp, provincia de Lérida;
 Santadriao, lugar de la parroquia de Ferreira, concejo de Pantón, provincia de Lugo;
 Santo Adrán de Toba, parroquia del concejo de Cee, provincia de La Coruña;
 Santo Adrao de Ousón, parroquia del concejo de Becerreá, provincia de Lugo;
 Santo Adrao de Lourenzá, parroquia del concejo de Lourenzá, provincia de Lugo;
 Santo Adrao (Vilalba), lugar de la parroquia de Goiriz, concejo de Villalba, provincia de Lugo;
 Santo Adrao de Bieite, parroquia del concejo de Leiro, provincia de Orense;
 Santo Adrao de Zapeaus, parroquia del concejo de Rairiz de Veiga, provincia de Orense;
 Santo Adrao de Cexo, parroquia del concejo de Verea, provincia de Orense;
 Santo Adrao de Solbeira, parroquia del concejo de Viana do Bolo, provincia de Orense;
 Santadrao (Castroverde), lugar de la parroquia de Montecubeiro, concejo de Castroverde, provincia de Lugo;
 Santadrao (Pastoriza), lugar de la parroquia de San Cosme de Piñeiro, concejo de Pastoriza, provincia de Lugo;
 Santadrao (Riotorto), lugar de la parroquia de Galegos, concejo de Riotorto, provincia de Lugo;
 San Adrián (Bilbao), barrio de Bilbao;

Santos católicos 
 San Adriano de Canterbury († 710, Canterbury), abad. Festividad: 9 de enero;
 San Adriano de Cesarea de Palestina († 309, Cesarea de Palestina), mártir. Festividad: 5 de marzo;
 San Adrión de Alejandría († s. IV, Alejandría), mártir. Festividad: 17 de mayo.
 San Adriano III († 885, Spilamberto), papa. Festividad: 8 de julio;
 San Adriano de Nicomedia († 304, Nicomedia), mártir. Festividad: 8 de septiembre;

 Beato Adriano Fortescue (f. 1539), mártir. Festividad: 9 de julio.

Edificios 
 Iglesia de San Adrián